Zonca ist der Familienname folgender Personen:

 Erick Zonca (* 1956), französischer Filmregisseur
 Giuseppe Zonca (1715–1772), italienischer Komponist
 Vittorio Zonca (1568–1602/03), italienischer Ingenieur